Karl von Prantl (starszy), 1820-1888
 Karl von Prantl (młodszy), 1849-1893